Пюисегюр — французская коммуна в регионе Юг — Пиренеи.
 Род де Шастене де Пюисегюр (Famille de Chastenet de Puységur) — семья французских аристократов, из которых прославились:
 Пюисегюр, Арман де (1751—1825) — бригадный генерал, один из основателей животного магнетизма/
 Шастене де Пюисегюр, Виктор де (Victor de Chastenet de Puységur; 1808—1866) — французский писатель, член учредительного собрания (1848).
 Шастене де Пюисегюр, Пьер-Гаспар-Геркулен  де — французский писатель, пэр Франции.

Примечания